Потап:

 Потап — мужское имя, ныне малораспространённое.
 Потап — украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий.